Фудбалска репрезентација Јапана је национални фудбалски тим који представља Јапан на међународним такмичењима. Јапан је један од најуспешнијих националних тимова у Азији, био је четири пута освајач Азијског купа и квалификовао се на последњих шест Светских првенстава.

Резултати репрезентације

Светска првенства

АФК азијски куп

Састав репрезентације 

Састав репрезентација на Свјетском првенству 2022.

Утакмице

Састави репрезентације

Референце

Спољашње везе 

 Јапанска фудбалска асоцијација 
 RSSSF архива играча са највише наступа и голова
 RSSSF архива резултата Јапана до 2005.
 Историја и вести

Јапан
Репрезентације Јапана
Фудбал у Јапану